Associação Mundial dos Sobreviventes do Nazismo

História 
Irena Sendlerowa Krzyżanowska - foi uma enfermeira que durante o regime nazista, conseguiu permissão para entrar no gueto de Varsóvia onde tinha por base controlar doenças contagiosas. Então resolveu entrar para o Conselho de ajuda aos judeus, sendo assim ela salvou 2.500 crianças judias, escondendo-as em caixas, malas, sacos de batata etc.

Em 1943 foi capturada pela Gestapo onde foi torturada de várias maneiras e condenada à morte, porém, sobreviveu devido o Conselho de ajuda aos judeus ter subornado os guardas alemães.

Mesmo com toda aquela tortura, inclusive terem sido quebradas as suas pernas e pés, ela não contou sobre as crianças que salvara e os nomes das famílias polacas católicas que adotara. Irena escrevia o nome das crianças em papéis que colocava em garrafas na qual as enterrava no quintal do vizinho próximo, a uma árvore frutífera. Foram 2.500 as garrafas enterradas.

Associações internacionais